Am Markt steht für:

 Am Markt (Dannenberg), siehe Liste der Baudenkmale in Dannenberg (Elbe)
 Am Markt (Korschenbroich), siehe Liste der Baudenkmäler in Korschenbroich
 Am Markt (Lüneburg)
 Am Markt (Osterwieck), siehe Liste der Kulturdenkmale in Osterwieck
 Am Markt (Weismain), siehe Liste der Baudenkmäler in Weismain

Siehe auch:
 Museum am Markt
 Alte Kirche am Markt
 Kirche am Markt
 Kontorhaus am Markt in Bremen
 Gymnasium am Markt (Bünde) in Bünde, Nordrhein-Westfalen